ARA „Santiago del Estero” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów Armada de la República Argentina:
 ARA „Santiago del Estero” – niszczyciel typu San Luis z początku XX wieku, zakupiony przez Grecję w 1912 roku; służył jako „Panthir” w latach 1912–1946
 ARA „Santiago del Estero” (S-2) – okręt podwodny typu Santa Fe z lat 30. XX wieku, w służbie w latach 1933-1960
 ARA „Santiago del Estero” (S-12) – okręt podwodny typu Balao z lat 40. XX wieku, ex-amerykański USS „Macabi” (SS-375), w służbie w latach 1960-1972
 ARA „Santiago del Estero” (S-22) – okręt podwodny typu Balao z lat 40. XX wieku, ex-amerykański USS „Chivo” (SS-341), w służbie w latach 1971-1983
 ARA „Santiago del Estero” (S-44) – nieukończony okręt podwodny typu TR1700

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy argentyńskich okrętów